Tödliches Verlangen steht für folgende Filme:

 Tödliches Verlangen (1992), schwedischer Film von Rumle Hammerich
 Double Threat – Tödliches Verlangen, US-amerikanischer Film von David A. Prior (1993)
 Tatort: Tödliches Verlangen, deutscher Film von Miko Zeuschner (2000)
 Killer-Paare – Tödliches Verlangen, US-amerikanische Dokumentationsreihe (2008)
 Tödliches Verlangen (2017), Thriller von Jonathan Baker